Сезон 1986–1987 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 30 серпня 1986 та 21 червня 1987 року. 56-й турнір з моменту заснування Ла Ліги. Турнір, в рамках якого було зіграно 396 матчів, проводився у два етапи і став найдовшим змаганням в історії Ла Ліги. Протягом першого етапу усі 18 команд-учасниць проводили круговий турнір, під час якого зіграли між собою по дві гри, одній вдома і одній у гостях. Відповідно до підсумкової турнірної таблиці першого етапу учасники були поділені на три групи по шість команд, в рамках яких відіграли другий етап чемпіонату. Змагання у кожній з трьох груп другого етапу також проводилися у вигляді кругових турнірів, при цьому при визначенні підсумкових місць сезону враховувалися й очки, набрані під час першого етапу. У найсильнішій групі A було розіграно призові місця, а в рамках змагання у найслабшій групі C визначалися команди-учасниці турніру плей-оф за право продовження змагань у Ла Лізі.

Перед початком сезону передбачалося, що три найгірші команди Ла Ліги залишать елітний дивізіон та понизяться в класі до Сегунди. Однак вже по ходу турніру було прийняте рішення про розширення з наступного сезону кількості учасників змагань в Прімері та Сегунді до 20. Таким чином вибувала до Сегунди лише одна, найслабша команда Ла Ліги сезону 1986–1987. Цю команду було визначено в рамках окремого міні-турніру, участь в якому взяли команди, які за результатами другого етапу зайняли місця з 16 по 18. У цьому раунді плей-оф «Осасуна» та «Кадіс» виявилися сильнішими за команду «Расінг» (Сантандер), яка й вибула до Сегунди.

Переможцем сезону став мадридський «Реал», який здобув свій 22-й трофей національної першості. «Королівський клуб» обійшов свого головного одвічного конкурента «Барселону» лише за результатами 30-го туру, за чотири тури до завершення першого етапу чемпіонату. Однак другий етап змагання мадридці провели більш вдало й не лише не поступилися першим місцем, але й збільшили відрив від каталонців з одного до п'яти очок.

Турнірні таблиці

Перший етап

Другий етап

Група A

Група B

Група C

Плей-оф

Результати

Перший етап

Другий етап

Група A

Група B

Група C

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1986–87 став мексиканський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Уго Санчес, який 34 рази відзначався голами у ворота суперників. Найближчий його переслідувач, англієць Гарі Лінекер з «Барселони», записав до свого активу лише 20 забитих м'ячів.

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (27)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид», «Барселона» (5)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (84 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (29 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+47)

 Найбільше нічиїх: «Барселона» (15)
 Найменше нічиїх: «Мурсія» (7)

 Найбільше поразок: «Кадіс» (25)
 Найменше перемог: «Кадіс» (10)

 Найгірша атака: «Кадіс» (31 забито)
 Найгірший захист: «Лас-Пальмас» (67 пропущено) 
 Найгірша різниця голів: «Кадіс» (-28)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1986–87 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1986–87 на bdfutbol.com  

1986-87
1987 у футболі
1986 у футболі